Het kan een machine zijn, de Mule Jenny;
 mule (auto), een type auto;
 Engels voor muildier/muilezel;
 Mule (plaats), plaats in Noorwegen;
 Multifunctional Utility/Logistics and Equipment (MULE), een onbemande gevechtsvoertuig gefabriceerd door Lockheed;
 Mule (band), een Amerikaanse punk-blues band;
 M.U.L.E., een spel van Electronic Arts.